Urge kan syfta på följande platser:

Estland 

 Urge, Pärnumaa, en by i Sauga kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Urge, Raplamaa, en by i Kohila kommun i landskapet Raplamaa,